Жеребець — самець коня
 Жеребець — річка в Донецькій і Луганській областях України, ліва притока Сіверського Дінця;
 Жеребець — річка в Запорізькій області України, права притока Кінської;
 Жеребець Федір — новгородський ливарник;
 Жеребець — історична назва села Таврійське Оріхівського району Запорізької області.